Банда (, ) — город в южной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Банда.

География 
Абсолютная высота — 163 метра над уровнем моря. Город находится к югу от реки Джамна, к юго-западу от Аллахабада, в исторической области Бунделкханд.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 187 914 человек. Население города говорит преимущественно на языке бундели, близком к хинди.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Национальное шоссе № 76 соединяет город с Аллахабадом, национальное шоссе № 86 — с Канпуром, а шоссе штата № 92 — с Фатехпуром. Имеется железнодорожное сообщение.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш